Сейн:

 Сейн — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Сейн — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.

Персоналии 
 Тейн Сейн (род. 1945) — президент Мьянмы с марта 2011 года, премьер-министр Мьянмы в 2007—2011 годах.